Бедоев — фамилия; имеет женскую форму Бедоева.
 Бедоев, Виктор Дмитриевич (1947—2021) — советский и российский живописец, дизайнер.
 Бедоев, Шалва Евгеньевич (род. 1940) — советский и российский живописец.